Ле-Борд () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 210 км на юг от Парижа, 105 км на юг от Орлеана, 29 км на северо-восток от Шатору.

Население 

Население — 943 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1921 по 1962 г. на официальном сайте Cassini